El gran Gatsby (novel·la), novel·la escrita per F. Scott Fitzgerald i publicada el 1925
 El gran Gatsby (pel·lícula de 1926), pel·lícula muda dirigida per Herbert Brenon i estrenada el 1926, adaptació de la novel·la
 El gran Gatsby (pel·lícula de 1949), pel·lícula dirigida per Elliott Nugent i estrenada el 1949, adaptació de la novel·la
 El gran Gatsby (pel·lícula de 1974), pel·lícula dirigida per Jack Clayton i estrenada el 1974, adaptació de la novel·la
 El gran Gatsby (pel·lícula de 2000), telefilm dirigit per Robert Markowitz i estrenat el 2000, adaptació de la novel·la
 El gran Gatsby (pel·lícula de 2013), pel·lícula dirigida per Baz Luhrmann i estrenada el 2013, adaptació de la novel·la